Населённые пункты Кировской области в районах (от О до Я).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Омутнинский

Опаринский (Опаринский муниципальный округ)

Оричевский

Орловский

Пижанский (Пижанский муниципальный округ)

Подосиновский

Санчурский (Санчурский муниципальный округ)

Свечинский (Свечинский муниципальный округ)

Слободской

Советский

Сунский

Тужинский

Унинский (Унинский муниципальный округ)

Уржумский

Фалёнский (Фалёнский муниципальный округ)

Шабалинский

Юрьянский

Яранский

См. также 
 Населённые пункты Кировской области в районах (от А до Н)

Примечания